Bunker steht für:

 Bunker, ein Schutzgebäude
 Bunker (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 einen Vornamen, u. a. von:
 Bunker Spreckels (1949–1977), eigentlich Adolph Bernard Spreckels III, US-amerikanischer Millionen-Erbe und Surfer
 einen Raum oder eine Einrichtung zur Lagerung von Gütern, im Speziellen:
 in der Seefahrt einen Aufbewahrungsraum für Treibstoff, siehe Bunkerung
 im Bergwesen eine Einrichtung oder einen bergmännisch geschaffenen Hohlraum zur Aufnahme von Schüttgütern, siehe Bunker (Bergbau)
 in der industriellen Fertigung ein Speicher für ungeordnete kleiner Einzelteile, siehe Bunker (Fertigung)
 den heringsartigen Fisch Atlantischer Menhaden (Brevoortia tyrannus)
 den Namen eines Berliner Tekkno-Clubs der 1990er Jahre im Reichsbahnbunker Friedrichstraße
 in der Soldatensprache das Militärgefängnis
 im Gefängnis die Einzelhaft (Umgangssprache)
 im Golfsport eine mit Sand gefüllte Vertiefung auf dem Weg zum Loch, siehe Golfplatz#Bunker
 Bunker (Kurzfilm), US-amerikanischer Kurzfilm (2014)
 per Spitznamen das Eisstadion Graz-Liebenau

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bunker (Kalifornien)
 Bunker (Missouri)
 Bunker (New York)
 Bunker (Utah)
 Bunker (Washington)

im National Register of Historic Places (NRHP) gelistete Objekte:
 Bunker Building, in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 75001067
 Bunker House, in Lake Village, Arkansas, ID-Nr. 92001622

Siehe auch:
 Bunker Cwm
 Bunker Holding
 De Bunker
 Der Bunker
 Bunker Hill
 Kohlenbunker